Genay (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Genay (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy